Het CONCACAF-kampioenschap 1971 was de 5e editie van het CONCACAF-kampioenschap. Voordat de finaleronde van start kon gaat in Trinidad en Tobago werd er eerder dat jaar een kwalificatietoernooi gehouden. Mexico won het toernooi voor de tweede keer in de geschiedenis.

Deelnemende landen

Eerste ronde

El Salvador kwalificeert zich voor de tweede ronde.

 
Suriname kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Cuba kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Honduras kwalificeert zich voor de tweede ronde.
Haïti kwalificeert zich automatisch voor de tweede ronde omdat Nederlandse Antillen zich terugtrok.

Tweede ronde

Mexico gekwalificeerd voor de finaleronde. 
Honduras gekwalificeerd voor de finaleronde omdat El Salvador zich terugtrok.
Cuba en Haïti gekwalificeerd voor de finaleronde omdat Suriname zich terugtrok.

Stadions

Finaleronde

Voetbal in Trinidad en Tobago
Voetbal in 1971
Sportevenement in Trinidad en Tobago